Baobá pode referir-se a:
Adansonia - género de árvores das regiões áridas cujas espécies são conhecidas pelo nome comum de baobás, embondeiros, imbondeiros ou calabaceiras;
Avenida dos Baobás - uma estrada em Madagáscar;
Baobá no Brasil - utilização da espécie Adansonia digitata como árvore sagrada e como árvore ornamental no Brasil;
Os Baobás - um grupo de rock de garagem formado em 1965 na cidade de São Paulo.

Desambiguação